Diese Liste zeigt alle Mitglieder des Regierungsrates des Kantons Zug.

Parteiabkürzungen 
 Alt.: Sozialistisch-Grüne Alternative / Alternative – die Grünen Zug
 CVP: Christlichdemokratische Volkspartei
 FDP: FDP.Die Liberalen
 KVP: Schweizerische Konservative Volkspartei
 SP: Sozialdemokratische Partei
 SVP: Schweizerische Volkspartei

Regierungsräte

Weblinks 
 Zuger Behördenverzeichnis

!
Liste, Zug Regierungsrat
Zug